Kaatedocus siberi es la única especie conocida del género extinto Kaatedocus de dinosaurio saurópodo diplodócido que vivió a mediados del período Jurásico hace unos 155 millones de años, durante el Kimmeridgiense, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción
El espécimen tipo representa un animal con una longitud estimada de 12 a 14 metros, lo que indica un peso corporal de 14 toneladas. La altura  es de aproximadamente 3 metros. Tschopp cree que los especímenes adultos más grandes podían alcanzar una longitud de unos 16 a 18 metros. Los descriptores pudieron identificar varias características distintivas. Debajo de eso hay una serie de propiedades derivadas únicas, o autoapomorfias. Los huesos de la frente tienen muescas en la parte delantera por una abolladura en forma de U. El escamoso no sobresale significativamente por debajo del nivel posorbital. Hay una abertura en la parte posterior del hueso de la pared. En el borde posterior del techo del cráneo, la costura de la pierna entre los huesos de la pared forma un peine estrecho, afilado y sobresaliente. La tuberosidad basilar en la parte inferior de la base del cerebro tienen un borde frontal recto común en la vista inferior. En el cuello, en las vértebras cervicales medias y traseras, las protuberancias de la articulación frontal tienen un borde frontal formado por un espolón de la preepipófisis orientado hacia adelante; Este borde sobresale considerablemente por delante de la superficie de la junta. Con las vértebras cervicales posteriores, la parte superior de la esquina frontal del costado se caracteriza por una protuberancia rugosa. En el caso de las vértebras cervicales traseras, el borde posterior de la superficie de la articulación de las proyecciones de la articulación frontal en la parte posterior está limitado por un canal transversal llamativo. Las protuberancias de la columna vertebral de las vértebras cervicales posteriores corren paralelas o se acercan entre sí hacia arriba.

Kaatedocus difiere en diferentes características de otras diplodócinos. No hay una pequeña cantera estirada de adelante hacia atrás en la parte inferior posterior del gran pleurocoelo separado de ella en el lado de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales medias son relativamente cortas. Con las vértebras cervicales posteriores, no hay una repisa vertical secundaria detrás de la repisa entre la protuberancia del mandril y la protuberancia de la articulación frontal.

El cráneo de Kaatedocus es aplanado y ancho, con dientes estrechos hacia adelante, hasta donde se puede deducir de las cavidades de los dientes porque los dientes se han perdido. Las cavidades de los dientes son relativamente grandes en número y las hileras de dientes alcanzan bastante atrás en las mandíbulas. La abertura externa de la nariz también se extiende hacia atrás. El cuello es moderadamente largo con una longitud preservada de 3,2 metros. Las vértebras de la cola tienen una sola quilla.

Descubrimiento e investigación
Sus restos se encontraron en el norte de Wyoming, Estados Unidos. Es conocido a partir de un cráneo y una serie de vértebras cervicales bien preservadas que fueron recolectadas en la Formación Morrison. La única especie conocida, es el tipo Kaatedocus siberi, descrito en 2012 por Emanuel Tschopp y Octávio Mateus.

En 1934, un equipo del Museo Americano de Historia Natural encabezado por Barnum Brown, financiado por la Sinclair Oil Corporation, descubrió cerca de trescientos huesos de saurópodos en tierras del ranchero Barker Howe cerca de Shell, en el condado de Big Horn (Wyoming). Planes para excavaciones adicionales en 1935 tuvieron que ser cancelados debido a que Howe, convencido por la gran publicidad que rodeó al hallazgo de que los restos eran de gran valor, demandó un pago más alto. Los huesos no fueron descritos y muchos de ellos se perdieron en un incendio en el museo durante la década de 1940; otros fueron arrojados en la década de 1960 después de haber quedado descompuestos por estar guardados en un gallinero en Shell. Solo un 10% de los fósiles sobrevivieron, entre estos un cráneo. Estos fueron generalmente interpretados como pertenecientes a Barosaurus. En 1989 el sitio fue vuelto a abrir por Hans-Jakob Siber, el fundador del Sauriermuseum Aathal en Suiza. Su equipo empezó a trabajar en la adyacente Cantera Quarry y descubrió otros 450 huesos que se volvieron parte de la colección del museo suizo.

Los hallazgos incluyen un cuello excepcionalmente completo. En Suiza, este se volvió sujeto de varias líneas de investigación científica. En 2005 Daniela Schwarz estudió la neumatización de las vértebras a través de la tomografía escaneándolas con neutrones y rayos X. En 2010 Andreas Christian usó las vértebras bien preservadas para apoyar su hipótesis de que los cuellos de los saurópodos se mantenían en una posición más bien vertical, lo cual fue confirmado por Armin Schmitt al estudiar el sistema vestibular de Kaatedocus. En 2012 Tschopp usó un escáner para crear una réplica del cuello por medio de una impresora 3D.

Durante el intenso estudio de los fósiles se hizo claro que estos no pertenecían a Barosaurus sino a una especie nueva para la ciencia. En 2012 esta fue denominada Kaatedocus siberi, por el paleontólogo suizo Emanuel Tschopp, quien visitó de joven las excavaciones, y su colega portugués Octávio Mateus. El nombre del género combina una referencia a su pariente Diplodocus con el sufijo diminutivo en idioma crow ~kaate. El nombre de la especie es en homenaje de Siber.

Clasificación
Después de colocar en el grupo de la hermana de Barosaurus en su vasta síntesis Diplodocidae en 2015, Emanuel Tschopp y Octavio Mateus lo posicionan como el más basal de diplodócinos en ocasión de una revisión filogenética durante la descripción de la nueva Género Galeamopus en 2017.

Filogenia
El cladograma a continuación muestra las relaciones de Kaatedocus  con otros diplodócidos, según lo encontrado por el análisis de Tschopp y Mateus de 2017.

Referencias

Enlaces externos 

Diplodocoidea
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Norte